Кастільйоне — італійське прізвище.

Відомі носії 

 Джованні Бенедетто Кастільйоне (1609–1664) — італійський художник і гравер доби бароко, представник генуезької школи.
 Балтазар Кастільйоне (1478–1529) — італійський дипломат і письменник доби Відродження.
 Франческо Кастільйоне (1641–1716) — італійський художникдоби бароко.
 Джузеппе Кастільйоне (1688, Мілан — 1766, Пекін) — італійський художник і архітектор доби бароко, єзуїт, що з місіонерською місією переселився в Пекін, де став придворним художником китайського імператора. Працював і помер у Пекіні.
 Карло Оттавіо Кастільйоне — колекціонер, що мешкав в місті Мілан, володар збірки творів мистецтва Стародавнього Єгипту.
 Джованні Франческо Сальвеміні, також Кастільйоне (1704–1791) — італійський математик і астроном.

 Кастільйоне — назва сорту винограду.
 Кастільйоне — назва департаменту у Франції, на острові Корсика.
 Кастільйоне — частина географічних назв населених пунктів у Італії в різних провінціях.

Багатозначні терміни
Італійські прізвища